Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Scott Davis 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)

 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Henri Leconte (primo turno)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Steve Denton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1983